A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás női egyéni időfutam  versenyszámát július 28-án rendezték.

A helyszínt London egyes részein és Surreyben jelölték ki a szervezők.

A versenytáv 29 kilométer volt, a versenyzőket egyenként indították.

A címvédő az amerikai Kristin Armstrong volt, akinek végül sikerült megvédenie bajnoki címét.

Végeredmény

Az előzetes nevezési listát július 23-án, a végleges, huszonnégy nevet tartalmazót nyolc nappal később hozták nyilvánosságra.

Jegyzetek

Források 
 
 Útvonal

Kerékpározás a 2012. évi nyári olimpiai játékokon